Miejscowości w USA:
 Hayti – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Pemiscot
 Hayti – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hamlin
Gminy w USA:
 Hayti (ang. Hayti Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pemiscot
 Hayti (ang. Hayti Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hamlin